Condado de Pottawatomie o Pottawatomie County es el nombre de varios condados de Estados Unidos:

 Condado de Pottawatomie (Kansas)
 Condado de Pottawatomie (Oklahoma)
 Condado de Pottawattamie, en Iowa